Влади́мир Григо́рьевич Болтя́нский (,  — , Гуанахуато) — советский и российский , доктор физико-математических наук, профессор МГУ, член-корреспондент АПН СССР и РАО.

Широко известен также трудами по методике преподавания математики и популярными книгами по математике.

Биография 
Родился в Москве в семье историка кино Григория Моисеевича Болтянского; брат — Андрей Григорьевич Болтянский (1911—1985), учёный-стереокинотехник, кинооператор.

Математикой интересовался с детства, был победителем школьных математических олимпиад.

Во время Великой Отечественной войны с 3-го курса Московского университета был мобилизован в Красную Армию, воевал на 2-м Белорусском фронте.

В 1948 году окончил мехмат МГУ, затем аспирантуру там же; ученик, а впоследствии сотрудник Льва Понтрягина, под его руководством в 1951 году защитил кандидатскую диссертацию «Векторные поля на многообразии». С 1951 года — сотрудник Математического института Академии наук имени Стеклова. Доктор физико-математических наук (1955), с 1956 года работал в Академии педагогических наук. С 1951 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, с 1959 года — профессор.

Научные интересы 
Основные работы относятся к комбинаторной геометрии (в частности, связанные с третьей проблемой Гильберта), топологии и теории оптимального управления (в частности, связанные с принципом максимума Понтрягина). В топологии его именем назван важный пример — поверхность Болтянского — двумерный континуум, топологический квадрат которого трёхмерен.

Признание

В 1965 году избран членом-корреспондентом АПН РСФСР, с 1968 года — член-корреспондент АПН СССР (с 1993 года — член-корреспондент РАО).

В 1987 году награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Лауреат Ленинской премии 1962 года (совместно с Понтрягиным, Гамкрелидзе и Мищенко за работы по приложениям обыкновенных дифференциальных уравнений к теории оптимального управления и теории колебаний).

Избранная библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Статьи В. Г. Болтянского в журнале Квант.

Примечания

Ссылки 
 Персональные данные на сайте Летопись Московского университета
 История математики. Болтянский В. Г.


Члены-корреспонденты АПН РСФСР
Члены-корреспонденты АПН СССР
Члены-корреспонденты РАО
Популяризаторы математики
Авторы учебников по геометрии
Выпускники механико-математического факультета МГУ